

Бабічі — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Бабічі — присілок, Слободський район, Кіровська область

Див. також 
 Бабичі